Název Kopaninský potok má více vodních toků:

 Kopaninský potok (přítok Jankovského potoka) – levostranný přítok Jankovského potoka v okrese Pelhřimov
 Kopaninský potok (přítok Jizery) – pravostranný přítok Jizery v okrese Semily
 Kopaninský potok (přítok Plesné) – levostranný přítok Plesné v okrese Cheb
 Kopaninský potok (přítok Únětického potoka) – pravostranný přítok Únětického potoka v Praze a v okrese Praha-západ